Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Helena Suková che ha battuto in finale Pam Shriver 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Pam Shriver (finale)
 Helena Suková (campionessa)
 Gabriela Sabatini (terzo turno)
 Helena Suková (semifinali)
 Carling Bassett-Seguso (secondo turno)
 Catarina Lindqvist-Ryan (quarti di finale)
 Kathy Jordan (quarti di finale)
 Stephanie Rehe (secondo turno)

 Andrea Temesvári (terzo turno)
 Terry Phelps (terzo turno)
 Beverly Bowes-Hackney (primo turno)
 Assente
 Raffaella Reggi-Concato (quarti di finale)
 Helen Kelesi (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1986